Chiavetta – componente meccanico
 Chiavetta Internet – modem USB di piccole dimensioni
 Chiave USB – memoria di massa portatile

Pagine correlate 
 Chiave